Педро Ернандез има више значења:

 Педро Ернандез, Кофрадија (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Педро Ернандез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику